Dedoplistskaro (gemeente), een gemeente in de Georgische regio Kacheti.
 Dedoplistskaro (stad), de hoofdplaats van deze gemeente.